Ила:

 Ила — норвежская тюрьма для опасных преступников.
 Ила — андрогин, персонаж индуистской мифологии.
 Ила (Эла) — царь Израильского царства, правивший в 877—876 до н. э.
 Ила — рота или эскадрон в войске древних Греков; начальник иларх. (см. Армия Древней Македонии)

См. также 
 Ила-Орангун — город в юго-западной части Нигерии.
 Ида
 ILA — International Longevity Alliance — международная некоммерческая организация